Huracán Genevieve puede referirse a:
  (1984). 
  (1990).
  (2008).
  (2014), tifón de categoría 5. 
  (2020), tifón de categoría 4.